Рома́нченко — украинская фамилия. Романченки () — дворянский род.

Известные носители 
 
 Романченко, Борис Тимофеевич (1926—2022) — один из последних оставшихся в живых узников Бухенвальда. Погиб во время обстрела Харькова ВС РФ.
 Романченко, Виктор Николаевич (1906—1950) — сотрудник советских органов охраны правопорядка, начальник Управления РКМ Москвы.
 Романченко, Владимир Александрович (род. 1932) — советский, российский дипломат.
 Романченко, Иван Ефимович (1923—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Романченко, Игорь Владимирович (род. 1958) — российский дипломат.
 

 Романченко, Надежда Ивановна (род. 1942) — советский и российский педагог.